Немецкие подводные лодки
 U-31 (1914)
 U-31 (1936)
 U-31 (S181)